Рома́нтика:
 Романтика — мечтательное умонастроение, проникнутое идеализацией действительности.
 «Романтика» — альбом Софии Ротару.
 «Романтика» — песня группы Фабрика.
 «Романтика» — альбом метал-группы Коrsика.
 «Romantika» — радиостанция, входящая в «ВКПМ».
 «Романтика» — торговая марка бытовой радиоаппаратуры Харьковского приборостроительного завода им. Т. Г. Шевченко.
 «Романтик» — торговая марка магнитофонов Горьковского завода им. Г. И. Петровского.

См. также 
 Романтизм